Diese Episodenliste enthält alle Episoden der japanischen Animeserie Dragon Ball Z, sortiert nach der japanischen Erstausstrahlung. Insgesamt wurden zwischen 1989 und 1996 291 Episoden produziert, die in Japan wöchentlich ausgestrahlt wurden. Die Erstausstrahlung in Deutschland fand ab Ende August 2001 auf RTL II statt. Die Einteilung erfolgt dabei nach vier Haupthandlungssträngen, da die Serie nicht im Staffelrhythmus ausgestrahlt wurde. Die Serie baut auf der Handlung von Dragon Ball auf und wurde dann – unabhängig vom Manga – als Dragon Ball GT fortgeführt. Die Handlung entspricht dem Manga ab Mitte des 17. Bandes.

Saiyajin-Saga

Freezer-Saga

Cell-Saga

Boo-Saga 
Die Episoden 253 & 254 wurden bei der deutschen Erstausstrahlung der Serie übersprungen, da es am 26. April 2002 zum Amoklauf von Erfurt kam und die beiden Episoden ebenfalls den Amoklauf eines Schützen in einer Großstadt behandelten.

Siehe auch 
 Dragon Ball/Episodenliste
 Dragon Ball GT/Episodenliste
 Dragon Ball Super/Episodenliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Dragonballzepisoden
!Episoden, Z